Hallelujah — пісня Леонарда Коена з альбому «Various Positions»
 Hallelujah — пісня Галі Атарі і гурту «Milk and Honey», яка виграла Євробаченні 1979
 Hallelujah — пісня гурту «Paramore» з альбому «Riot!»
 Hallelujah — альбом гурту «Canned Heat»
 Hallelujah — міні-альбом гурту «Happy Mondays»
 Hallelujah — пісня Сюзан Бойл з альбому «The Gift»
 Hallelujah — пісня Александри Берк з альбому «Overcome»
 Hallelujah — пісня гурту «Axel Rudi Pell» з альбому «The Ballads IV»
 Hallelujah — пісня гурту «Panic! At the Disco» з альбому «Death of a Bachelor»